Список динозавров Европы включает виды нептичьих динозавров, чьи ископаемые остатки были найдены в Европе.

Список динозавров

{| class="sortable wikitable"
! Название !! Период !! Питание !! Примечание
|-
| Acanthopholis || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Aepisaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Agnosphitys || Триасовый || (?) || 
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Agrosaurus || Триасовый || растительноядный, всеядный || —
|-
| Allosaurus || Юрский || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Alocodon || Юрский || (?) || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Altispinax || Меловой || хищник || —
|-
| Ampelosaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Angloposeidon || Меловой || растительноядный || —
|-
| Anoplosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Aragosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Archaeopteryx || Юрский || хищник || —
|-
| Arenysaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Aristosuchus || Меловой || хищник || —
|-
| Asylosaurus || Триасовый || растительноядный omnivore || —
|-
| Atsinganosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Aviatyrannis || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Avipes || Триасовый || (?) || —
|-
| Balaur || Меловой || хищник || —
|-
| Baryonyx || Меловой || хищник || —
|-
| Becklespinax || Cretaceous || хищник || —
|-
| Betasuchus || Cretaceous || хищник (?) || —
|-
| Bihariosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Bothriospondylus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Bradycneme || Cretaceous || (?) || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Calamosaurus || Cretaceous || хищник || —
|-
| Calamospondylus || Cretaceous || (?) || —
|-
| Callovosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Camelotia || Triassic || растительноядный || —
|-
| Camptosaurus || Jurassic Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Cardiodon || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Ceratosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Cetiosauriscus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Cetiosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Chondrosteosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Compsognathus || Jurassic || хищник || —
|-
| Concavenator || Меловой || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Craspedodon || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Craterosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Cruxicheiros || Jurassic || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Cryptosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Dacentrurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Wiehenvenator || Jurassic || хищник || —  
|-
| Dinheirosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Dinodocus || Cretaceous || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Dolichosuchus || Triassic || (?) || —
|-
| Mantellisaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Draconyx || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Dracopelta || Jurassic Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Dromaeosauroides || Cretaceous || хищник || —
|-
| Dubreuillosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Duriavenator || Jurassic || хищник || —
|-
| Echinodon || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Efraasia || Triassic || растительноядный || —
|-
| Elopteryx || Cretaceous || хищник || —
|-
| Emausaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Eotyrannus || Cretaceous || хищник || —
|-
| Erectopus || Cretaceous || хищник || —
|-
| Eucamerotus || Cretaceous || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Eucercosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Euronychodon || Cretaceous || хищник || —
|-
| Europasaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Eustreptospondylus || Jurassic || хищник || —
|-
| Galveosaurus || Jurassic Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Genusaurus || Cretaceous || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Gigantosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Halticosaurus || Triassic || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Heptasteornis || Cretaceous || хищник || —
|-
| Histriasaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Hungarosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Hylaeosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Hypselosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Hypsilophodon || Cretaceous || растительноядный, всеядный || —
|-
| Iguanodon || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Iliosuchus || Cretaceous || хищник || —
|-
| Ischyrosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Iuticosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Juravenator || Jurassic || хищник || —
|-
| Koutalisaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Lexovisaurus || Jurassic || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Liassaurus || Jurassic || (?) || —
|-
| Liliensternus || Triassic || хищник || —
|-
| Lirainosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Lophostropheus || Triassic Jurassic || хищник || —
|-
| Loricatosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Losillasaurus || Jurassic Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Lourinhanosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Lourinhasaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Lusitanosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Lusotitan || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Macrurosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Magnosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Magyarosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Mantellisaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Megalosaurus || Jurassic || хищник || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Merosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Metriacanthosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Miragaia || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Mochlodon || Cretaceous || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Morinosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Neosodon || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Neovenator || Cretaceous || хищник || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Newtonsaurus || Triassic || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Nuthetes || Cretaceous || хищник || —
|-
| Ohmdenosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Oplosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|- style = "background-color: #b8bbb7; color:#ffe" 
| Ornithodesmus || Cretaceous || хищник || —
|-
| Ornithopsis || Cretaceous || растительноядный  || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Orthomerus || Cretaceous || растительноядный  || —
|-
| Owenodon || Cretaceous || растительноядный  || —
|-
| Paludititan || Меловой || растительноядный || —
|-
| Pantydraco || Triassic || растительноядный  || —
|-
| Pararhabdodon || Cretaceous || растительноядный  || —
|-
| Pelecanimimus || Cretaceous || хищник || —
|-
| Pelorosaurus || Cretaceous || растительноядный  || —
|-
| Phyllodon || Jurassic || растительноядный  || —
|-
| Piveteausaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Plateosaurus || Triassic || растительноядный  || —
|-
| Pneumatoraptor || Cretaceous || хищник || —
|-
| Poekilopleuron || Jurassic || хищник || —
|-
| Polacanthus || Cretaceous || растительноядный  || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Ponerosteus || Cretaceous || (?) || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Priodontognathus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Proceratosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Procompsognathus || Triassic || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Pterospondylus || Triassic || хищник || —
|-
| Pyroraptor || Cretaceous || хищник || —
|-
| Rachitrema || Triassic || (?) || 
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Regnosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Rhabdodon || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Ruehleia || Triassic || растительноядный || —
|- style = "background-color: #b8bbb7; color:#ffe"
| Rutellum || Jurassic || растительноядный || Nomen oblitum
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Saltriosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Sarcolestes || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Sarcosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Scelidosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Scipionyx || Cretaceous || хищник || —
|-
| Sellosaurus || Triassic || растительноядный || —
|-
| Stegosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Stenopelix || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Stokesosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Streptospondylus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Struthiosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Suchosaurus || Cretaceous || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Tarascosaurus || Cretaceous || хищник || —
|-
| Tastavinsaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Taveirosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Teinurosaurus || Jurassic || хищник || —
|-
| Telmatosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Tethyshadros || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Thecocoelurus || Cretaceous || (?) || —
|-
| Thecodontosaurus || Triassic || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Thecospondylus || Cretaceous || (?) || —
|-
| Torvosaurus || Jurassic || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Trimucrodon || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Turiasaurus || Jurassic Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Valdoraptor || Cretaceous || хищник || —
|-
| Valdosaurus || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Variraptor || Cretaceous || хищник || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Velocipes || Triassic || (?) || 
|-
| Xenoposeidon || Cretaceous || растительноядный || —
|-
| Yaverlandia || Cretaceous || (?) || —
|-
| Zalmoxes || Cretaceous || растительноядный || —
|}

Ключ

Критерии включения
Должны входить в Список динозавров.
Останки должны быть найдены в Европе.

Примечания 

 
Списки:Палеонтология
†
Списки динозавров по массиву суши